Il doppio del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Monica Seles che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 7–6(2), 6–2.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Monica Seles (campionesse)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)

 Manuela Maleeva /  Raffaella Reggi (semifinali)
 Lori McNeil /  Pam Shriver (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1991